La famille Conzemius est une famille luxembourgeoise qui a donné quelques notables au pays, voire qui a pu, dans le passé, contracter des alliances avec la petite noblesse à la faveur de quelques mariages.

Le nom "Conzemius" est la latinisation, à la Renaissance, d'un patronyme lui-même dérivé d'un toponyme, en l'occurrence  sans doute Consthum, petit village situé dans le canton de Clervaux, dans le nord du Grand-Duché actuel. En parler luxembourgeois, Consthum se dit Konstem.

Les plus anciens ancêtres connus à ce jour sont Anne Conzemius (née en 1613) et un écuyer allemand, Adam von Friedrich (né en 1611) [Source?]. 

Au fil du temps, cette famille de propriétaires fonciers, dont les biens les plus importantes étaient le château d'Urspelt [Source?] et le château d'Erpeldange-sur-Sûre [Source?], a donné quelques bourgmestres (= maires), échevins (= adjoints au maire), médecins et, aussi, un auteur d'ouvrages historiques et religieux (cf. Victor Conzemius).

Famille luxembourgeoise